BBU kan syfta på:

 BBU – IATA-koden för en flygplats nära Bukarest, Rumänien, se Aurel Vlaicu International Airport
 BBU – en svensk ideell organisation, se Blinda Barns Utveckling